Kinau ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Adolf Kinau (1814–1887), deutscher Pastor und Astronom
 Jakob Kinau (1884–1965), deutscher Seemann und Schriftsteller
 Rudolf Kinau (1887–1975), deutscher Schriftsteller
 Johann Wilhelm Kinau (1880–1916), deutscher Schriftsteller, bekannt als Gorch Fock

Kinau steht für:
 Kinau (Mondkrater), benannt nach Gottfried Adolf Kinau

Siehe auch:
 Kienau